Байракский сельский совет:

 Байракский сельский совет — входит в состав Диканьского района Полтавской области Украины
 Байракский сельский совет — входит в состав Липоводолинского района Сумской области Украины